Памятник культуры Малопольского воеводства: регистрационный номер А-661 от 8 июня 1990 года.

Еврейское кладбище () — еврейское кладбище, находящееся в городе Вадовице, Малопольское воеводство, Польша. Памятник культуры Малопольского воеводства.

История 
Еврейское кладбище в городе Вадовице было заложено в 1882 году. В настоящее время оно занимает площадь 0,5 гектаров. На некрополе сохранилось 566 надгробий с надписями на идише и иврите. Около ста надгробий разбиты или повалены. На территории кладбища также находится небольшой дом для погребальных церемоний. Кладбище огорожено кирпичной стеной с въездными воротами.

8 июня 1990 года некрополь был внесён в реестр памятников культуры Малопольского воеводства.

Примечания

Источник 
 Przemysław Burchard: Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa: 1990, стр. 201.

Ссылки 
 Информация о кладбище 

Кладбища Малопольского воеводства
Еврейские кладбища Польши
Памятники культуры Малопольского воеводства